Контактная структура — структура на гладком многообразии нечётной размерности , состоящая из гладкого поля касательных гиперплоскостей, удовлетворяющих формулируемому ниже условию невырожденности.
Такая структура всегда существует на многообразии контактных элементов многообразия.
Контактная структура тесно связана с симплектической и является её аналогом для нечётномерных многообразий.

Определение 
Контактная структура на многообразии определяется заданием такой 1-формы , что
 

 называется контактной формой.
Контактная структура существует только на ориентируемом многообразии и определяет единственное векторное поле  на  такое, что
 
 

для любого векторного поля .

Свойства 
 Размерность контактного многообразия всегда нечётна.
 На любом подмногообразии уровня гамильтониана, заданного на фазовом пространстве, возникает естественная контактная структура.

С каждым симплектическим 2n-мерным многообразием каноническим образом связано (2n+1)-мерное контактное многообразие, называемое его контактизацией.
Обратно, для любого (2n+1)-мерного контактного многообразия существует его симплектизация, являющаяся (2n+2)-мерным многообразием.

Вариации и обобщения

Почти контактная структура

Пусть  — нечётномерное гладкое многообразие .

Почти контактной структурой на многообразии  называется тройка  тензорных полей на этом многообразии, где  — дифференциальная 1-форма, называемая контактной формой структуры,  — векторное поле, называемое характеристическим,  — эндоморфизм , называемый структурным эндоморфизмом. При этом

 
 
 
 

Если, кроме того, на  фиксирована риманова структура , такая что

четвёрка  называется почти контактной метрической (или короче АС-) структурой. Многообразие, на котором задана (почти) контактная [метрическая] структура, называется, соответственно, (почти) контактным [метрическим] многообразием.

Литература 
 
 Арнольд В. И., Гивенталь А. Б. Симплектическая геометрия.

Симплектическая геометрия
Структуры на многообразиях
Теоретическая механика